Grupo Sarau é um conjunto musical instrumental brasileiro de choro criado em 1996 e composto por Bruno Rian no bandolim, Sérgio Prata no cavaquinho, André Bellieny no violão de 7 cordas e Carlos Agenor no pandeiro.

O conjunto desenvolveu um trabalho de divulgação e de pesquisa da música popular instrumental brasileira, particularmente o choro, incluindo também sambas, polcas, maxixes, xotes, frevos e valsas.

Discografia

 “Cordas novas” (1999) Independente CD

Ver também

 Choro

Ligações externas
Grupo Sarau no Dicionário Cravo Albin da MPB

Bandas do Brasil
Bandas formadas em 1996
Bandas de choro